Termin -{Riboflavin:NAD(P)+ oksidoreduktaza}- ima više značenja.

 FMN reduktaza, enzim
 Riboflavin reduktaza (NAD(P)H), enzim